Roseau (rivière des États-Unis)
 Roseau (rivière de la Dominique)